Заместительная гормональная терапия (ЗГТ) — терапия, целью которой является фармакологическая замена утраченной гормональной функции яичников. В терапии используются эстрогены, гестагены, в некоторых случаях андрогены.

В последние годы отмечается тенденция к раннему назначению ЗГТ (в перименопаузе) в следующих случаях:

 ранняя или преждевременная (38—45 лет);
 длительные периоды вторичной аменореи в репродуктивном возрасте;
 первичная аменорея (кроме синдрома МРКХ);
 искусственная менопауза (хирургическая, рентгено- и радиотерапия);
 ранние вазомоторные симптомы климактерического синдрома в перименопаузе;
 урогенитальные расстройства;
 наличие факторов риска остеопороза и сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймерa.

Однако доказано, что заместительная гормональная терапия причиняет вред здоровью; что она повышает риск рака молочной железы, сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера.

В постменопаузе принято выделять кратковременные и долговременные показания для ЗГТ. Показанием к применению заместительной гормональной терапии в пре- и постменопаузе являются вегетативные, вазомоторные и психические расстройства, приводящие к снижению качества жизни. Также показанием являются симптомы урогенитальной атрофии.

Перед назначением ЗГТ необходимо провести обследование. Обязательным является: 1) изучение гинекологического и соматического анамнеза; 2) ультразвуковое исследование с помощью эндовагинального датчика; 3) маммография.

По данным мета-обзора Cochrane от 2006 года долгосрочная заместительная гормональная терапия не показана для рутинной профилактики и лечения хронических заболеваний у женщин. В обзоре 2012 года указано, что такая терапия не показана для первичной или вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, слабоумия, ухудшения когнитивной функции у женщин в постменопаузе. Для женщин с высоким риском развития остеопороза в постменопаузе, которым не подходит лечение без применения эстрогена, длительная гормональная терапия остается эффективным вариантом профилактики. Оценка рисков длительной гормональной терапии у женщин моложе 50 лет затруднена из-за недостатка данных.

Основные типы ЗГТ 
Основные типы заместительной гормональной терапии:
 Эстрогены — монотерапия
 Комбинация эстрогенов с прогестагенами в различных режимах (циклический для перименопаузы, непрерывный для постменопаузы)
 Комбинация эстрогенов с андрогенами
 Реже монотерапия прогестагенами или андрогенами
 Ткане-селлективный регулятор эстрогенных рецепторов (STEAR) — .

Лекарственные средства с натуральными эстрогенами используются в пре- и постменопаузе, при первичной недостаточности яичников, гипогонадотропном гипогонадизме и посткастрационном синдроме. Для снижения риска развития карциомы эндометрия и гиперплазии используется комбинация натуральных эстрогенов с прогестогенами. При этом прогестогены добавляются с целью защиты эндометрия от пролиферативного действия эстрогенов. После удаления матки (гистерэктомии) показано использование чистых эстрогенов. Трансгендерным женщинам показана гормональная терапия эстрогенами и антиандрогенами.

Противопоказания для ЗГТ 
Противопоказания для заместительной гормональной терапии:
 Нарушения жирового обмена (врожденные или приобретенные)
 Тромбоэмболические заболевания в стадии обострения
 Тромбоз глубоких вен
 Хронические или острые заболевания печени
 Влагалищные кровотечения неясного происхождения
 Внутриматочные кровотечения (также до выяснения и устранения факторов, их вызывающих)
 Злокачественная опухоль молочной железы
 Злокачественная опухоль эндометрия

Пациенткам с кариотипом 46,XY категорически запрещено назначать заместительную гормональную терапию до хирургического удаления гонад (гонадэктомии). С осторожностью назначают эстрогенные препараты пациенткам с нарушением функции почек, печени, сердечно-сосудистыми заболеваниями, гиперкальциемией, бронхиальной астмой, порфирией, мигренью и эпилепсией.

Исследования 
К 1990-м годам было проведено более 30 наблюдательных исследований, по данным которых заместительная гормональная терапия у женщин в менопаузе снижала риск заболеваний сердца и остеопороза. В результате проведение заместительной гормональной терапии у женщин в менопаузе стало массовым. Однако в 2002 году появились результаты большого рандомизированного контролируемого исследования, охватившего 16 608 женщин в возрасте от 50—79 лет и показавшего, что заместительная гормональная терапия не снижает риск болезней сердца и инсульта, а, напротив, повышает его на 29 %. Одно из объяснений, почему наблюдательные исследования показали противоположный результат, заключается в том, что женщины, решившие принимать заместительную гормональную терапию, в среднем были заметно здоровее остальной популяции и это сказалось на результатах исследований, а в РКИ группы получились одинаковыми в результате рандомизации, что и позволило выявить неблагоприятный эффект. Популяционное когортное исследование «Миллион женщин» также показало, что применение ЗГТ может повышать риск рака груди и риск рака яичника.

См. также 
 Гормональная терапия при трансгендерности
 Селективные модуляторы эстрогенных рецепторов

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Гинекология
Менопауза